#перенаправление Чемпионат Германии по футболу 2019/2020